Szontagh Pál
 Szontagh Pál (1820–1904) képviselőházi alelnök, főrend, a reformkori Nógrád vármegyei nemesi ellenzék egyik vezetője
 Szontagh Pál (1821–1911) országgyűlési képviselő, honvédszázados, rézhámoros, politikus
 Szontagh Pál (1925–2008) erdőmérnök
Szontagh (Ernő) Pál (1899–1986) építészmérnök
Szontagh Pál Iván (1975-) tanár, pedagógus, közoktatási vezető